Le Bidel est l'appellation familière du capitaine d'armes. C'est en principe l'officier marinier le plus ancien dans le grade le plus élevé de la spécialité de fusilier ou à défaut de canonnier ou de missilier. Il est responsable de la discipline et du service intérieur à bord des bâtiments de la marine nationale française ou dans ses unités à terre. Il est le chef du Bureau du service courant (BSC) appelé aussi la Bidellerie, mais hiérarchiquement sous le Commandant Adjoint Equipage (COMAEQ).

L'étymologie la plus probable de ce sobriquet fait référence à un célèbre dompteur de fauves du Second Empire, François Bidel, en effet les attributions du capitaine d'armes l'amenaient parfois à devoir « dompter » les matelots quelque peu rétifs, notamment au retour d'une bordée à terre par trop arrosée.

Bidel ou Bedel est en vieux français un officier municipal (Dictionnaire de l'ancien français. Larousse. Paris. Édition 1999, p. 65).

Bidel est le nom donné à des voitures de banlieue à impériale de l'ancien réseau français Est.

Là encore la référence étymologique est probablement le dompteur François Bidel, en effet les wagons de passagers avaient une certaine ressemblance (visuelle, mais aussi parfois... olfactive) avec les fourgons-cages dans lesquels le cirque Bidel transportait ses fauves.

Patronyme 
 François Bidel (1839-1909), dompteur français.
 Gaston Bidel (1857-1926), ingénieur français.

Lien interne 
 Glossaire maritime

Homonymie de patronyme